Osoby:
 Carl Wiggert – niemiecki prawnik
 Friedrich Wiggert – niemiecki pedagog

Zobacz też:
 Wickert
 Wiegert
 Wigert